Kone – azienda finlandese
 Panagiōtīs Kone (1987) – calciatore greco

Pagine correlate
 Koné